А́льваро Дави́д Монте́ро Пера́лес (; род. 29 марта 1995 года в Эль-Молино, Колумбия) — колумбийский футболист, вратарь клуба «Депортес Толима» и сборной Колумбии.

Клубная карьера 
Монтеро — воспитанник бразильского клуба «Сан-Каэтано». 21 июля 2013 года в матче Кубка Бразилии против «Сан-Бернардо» он дебютировал за основной состав. Летом 2015 года Альваро перешёл в аргентинский «Сан-Лоренсо», но за клуб так и не сыграл. В 2017 году Монтеро вернулся на родину, присоединившись к «Кукута Депортиво». 8 марта в поединке Кубка Колумбии против «Ла Экидада» он Альваро дебютировал за новую команду. В начале 2018 года в поисках игровой практики Монтеро перешёл в «Депортес Толима». 25 марта в матче против «Индепендьенте Медельин» он дебютировал в Кубке Мустанга. В своём дебютном сезоне Альваро помог клубу выиграть чемпионат.

Международная карьера 
В 2015 году в составе молодёжной сборной Колумбии Монтеро занял второе место на молодёжном чемпионате Южной Америки в Уругвае. На турнире он принял участие в матчах против команд Чили, Перу, Парагвая, Аргентины, Венесуэлы, Бразилии и дважды Уругвая.

Летом того же года Монтеро принял участие в молодёжном чемпионате мира в Новой Зеландии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Катара, Португалии, Сенегала и США.

4 июня 2019 года в товарищеском матче против сборной Панамы Монтеро дебютировал за сборную Колумбии.

Достижения 
Командные

 «Сан-Лоренсо»
 Обладатель Суперкубок Аргенины (не играл)— 2015

 «Депортес Толима»
 Победитель Чемпионата Колумбии — Апертура 2018

Примечания

Ссылки 
 Статистика на soccerway

Футболисты Колумбии
Игроки олимпийской сборной Колумбии по футболу
Игроки сборной Колумбии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Колумбии по футболу
Игроки ФК «Кукута Депортиво»
Игроки ФК «Сан-Каэтано»
Игроки ФК «Депортес Толима»